Кратер Гершель (), не путать с кратером Гершель Дж. или кратером Гершель К., а также с кратером Гершель на Марсе и кратером Гершель на Мимасе, спутнике Сатурна, — крупный молодой ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома немецкого происхождения Уильяма Гершеля (1738—1822) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Лаланд на западе; кратер Фламмарион на северо-западе; кратер Реомюр на северо-востоке; кратер Гюлден на востоке; кратер Мюллер на юге-юго-востоке; кратер Птолемей на юге, а также кратер Пализа на юго-западе. На севере от кратера находится Залив Центральный. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 39,1 км, глубина 3,33 км.

Кратер имеет циркулярную форму с спрямленной западной частью и четко очерченной кромкой вала, умеренно разрушен. Внутренний склон вала террасовидной структуры. К южной-юго-западной части вала примыкает сателлитный кратер Гершель G (см.ниже). Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1030 м, объем кратера составляет приблизительно 1200 км³. Дно чаши кратера темного цвета, неровное, с группой центральных пиков несколько смещенных к западу от центра чаши. Возвышение центральных пиков составляет около 800 м.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Гершель C включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-16
 Кратер Гершель на карте LAC-77
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Гершель на карте LM-77
 Кратер Гершель на карте AIC77A
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны